Klasa wydzielona w piłce siatkowej kobiet 1957 – 21. edycja rozgrywek o mistrzostwo Polski w piłce siatkowej kobiet.

Rozgrywki 
Tabela

|}

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 
 
 Historia Wisły

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona PZPS

Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej kobiet
1957 w polskim sporcie